

Топоніми 
 Наґай (Ямаґата)

Персоналії 

 Наґай — японське прізвище
 Нагай Марина Миколаївна — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.